Rozgrywki o Puchar Czarnogóry w piłce siatkowej mężczyzn w sezonie 2009/2010 (Kup Crne Gore) zainaugurowane zostały w grudniu 2009 roku. 

Rozgrywki rozpoczęły się od ćwierćifnałów, po których rozegrano półfinały i finał.

Finał rozegrany został 7 marca 2010 roku w SD Topolica w miejscowości Bar.

Zdobywcą Pucharu Czarnogóry została drużyna Budvanska Rivijera Budva.

Drużyny uczestniczące

Drabinka

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

2009 w piłce siatkowej
2010 w piłce siatkowej
Puchar Czarnogóry w piłce siatkowej mężczyzn
2009 w Czarnogórze
2010 w Czarnogórze